Dél- Dél-Korea egyik tartománya, székhelye Muan.

Közigazgatása

További információk

Források

Dél-Korea tartományai